LF puede referirse a:

 Leonel Fernández (n. 1953), presidente dominicano de 1996 a 2000 y de 2004 a 2012.
 Low Frequency, banda del espectro electromagnético. Véase Baja frecuencia.
 Line Feed, código ASCII de control. Véase Salto de línea.
 Liga Femenina, máxima categoría del baloncesto femenino en España.

Siglas